Kósa Lajos (1898–1966) válogatott labdarúgó
 Kósa Lajos a MÉP országos főtitkára
 Kósa Lajos (1954–2014) orvos, gyermekgyógyász
 Kósa Lajos (1964) politikus, országgyűlési képviselő, Debrecen polgármestere 1998 és 2014 között
 Kósa Lajos (1984) méhész, 2014 óta Rákóczifalva polgármestere

Jegyzetek